— железнодорожная станция в японском городе Сендай, обслуживаемая компанией JR East. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция была открыта 15 декабря 1887 года.
 10 ноября 1897 года запущена Линия Дзёбан.
 5 июня 1925 года запущена Линия Сэнсэки.
 29 сентября 1929 года запущена Линия Сэндзан.
 23 июня 1982 года запущен Тохоку-синкансэн.
 15 июля 1987 года запущена Линия Нанбоку (Сэндайский метрополитен).
 18 марта 2007 года запущена Sendai Airport Line (Sendai Airport Transit).
 6 декабря 2015 года запущена Линия Тодзай (Сэндайский метрополитен).

Линии 
 JR East Тохоку-синкансэн
 JR East Линия Тохоку
 JR East Линия Дзёбан
 JR East Линия Сэндзан
 JR East Линия Сэнсэки
 Сэндайский метрополитен Линия Нанбоку
 Сэндайский метрополитен Линия Тодзай
 Sendai Airport Transit Sendai Airport Line

Планировка 

Железнодорожные станции в префектуре Мияги